Каргала — топоним:

Населенные пункты 
Казахстан
 Каргала — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.

Россия
 Каргала — деревня в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Каргала — деревня в Назаровском районе Красноярского края.
 Каргала — посёлок в составе города Оренбург Оренбургской области.
 Каргала — село в Исаклинском районе Самарской области (упразднено в 2001 году).
 Каргала — деревня в Кайбицком районе Татарстана.
 Каргала — село в Шегарском районе Томской области.

Реки 
 Каргала — река в России, приток Сережа (Верхнеобский бассейновый округ).
 Каргала — река в Актюбинской области Казахстана, приток Илека.

См. также 
 Татарская Каргала
 Жаман-Каргалы
 Карагала
 Каргали
 Каргалка
 Каргалы (значения)

Примечания